Джон Пембертон:
*  (1911—1997) — британский художник и иллюстратор, чьи работы входятв частности в собрание Имперского военного музея.* Пембертон, Джон Клиффорд (1814—1881) — американский военачальник, генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.
 Пембертон, Джон Стит (1831—1888) — американский фармацевт, изобретатель «Кока-Колы».
  (1860—1940) — британский юрист, педагог и политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (1883—1968) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (1912—2010) — британский эпидемиолог, член Королевской коллегии врачей (с 1964).
  (род. 1964) — английский футболист и тренер, финалист Кубка Англии в составе клуба «Кристал Пэлас» (1990).